Kombinace písmen Č a R je zkratka s více významy:
 Česká republika
 Čečenská republika
 Čínská republika, obvykle označovaná Tchaj-wan
 Čuvašská republika

Související články 
 CR

Externí odkazy